Тереро Пријето има више значења:

 Тереро Пријето (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тереро Пријето (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику